Примера Дивизио 2001/02 () — седьмой сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 21 октября 2001 года по 28 апреля 2002 года. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб «Энкамп» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 2002/03. Серебряным призёром стала «Сан-Жулиа» и попала в первый раунд Кубка Интертото 2002. «Санта-Колома» стала бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетел «Спортинг».

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2001/02 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2001/02 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2001/2002